Indywidualne Mistrzostwa Szwecji na Żużlu 1965 – cykl turniejów żużlowych, mających wyłonić najlepszych żużlowców szwedzkich. Tytuł wywalczył Göte Nordin (Getingarna Sztokholm).

Finał 
 Sztokholm, 16 października 1965

Bibliografia 
 Indywidualne Mistrzostwa Szwecji 1965

1965
1965 w sporcie żużlowym
1965 w Szwecji